Onkisaari kan syfta på följande platser:

Finland 
 Onkisaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,44, long 29,54), 
 Onkisaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,63, long 26,54), 
 Onkisaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,82, long 26,82), 
 Onkisaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,36, long 28,17), 
 Onkisaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 63,87, long 29,88), 
 Onkisaari (ö i Norra Savolax, Varkaus), 
 Onkisaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,87, long 28,12), 
 Onkisaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,09, long 29,96), 
 Onkisaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,84, long 30,10), 
 Onkisaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,50, long 27,46), 
 Onkisaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,39, long 28,09), 
 Onkisaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,53, long 28,11), 
 Onkisaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,80, long 26,71), 
 Onkisaari (ö i Satakunta), Björneborg, 
 Onkisaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen), 
 Onkisaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,38, long 29,61), 
 Onkisaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,48, long 29,33), 
 Onkisaari (ö i Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari, 
 Onkisaari (ö i Birkaland), Tammerfors, 

Robotskapade Finlandförgreningar